Чемпионат Азии по борьбе 2015 года прошёл с 6 по 10 мая в Дохе (Катар).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2015
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Дохе
Борьба
Борьба в Катаре
2015 год в борьбе
Май 2015 года